Насимьенто () — топоним:
 Насимьенто (Испания) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Насимьенто (Чили) — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.

См. также 
 Насименту